Пудос (озеро)
 Пудос (река) — река в Мурманской области и Карелии. Другое название — Лопская.